Кнез може бити:

 Кнез, племићка титула
 Кнез (певач), црногорски певач
 Кнез (Тимиш), насеље у округу Тимиш, Румунија
 Кнез (ТВ филм)